Loutesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loutesaari (ö i Nyslott), Södra Savolax, 
 Loutesaari (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar